C20H32O2 – formula molecolare del (C6)-CP 47,497
C20H32O2 – formula molecolare dell'acido arachidonico
C20H32O2 – formula molecolare dell'acido juniperonico
C20H32O2 – formula molecolare del drostanolone

Formule molecolari